1906/07 was het negentiende seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Newcastle United werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1906/07